

Прізвище 

 Август Крог, Шек Август Стінберген Крог (Август Крог, дан. Schack August Steenberg Krogh; 15 листопада 1874, Гренаа — 13 вересня 1949, Копенгаген) — данський фізіолог.
 Кристіан Крог (норв. Christian Krohg; *13 серпня 1852(18520813) — 16 жовтня, 1925) — художник
 Гільдур Крог (норв. Hildur Krog; 22 березня 1922 — 25 серпня 2014) — норвезька вчена-ботанік.
 Петер Крог (; нар. 20 липня 1990) — фарерський гандболіст.
 Ганне Крог (норв. Hanne Krogh; нар. 24 січня 1956(19560124), Осло, Норвегія) — норвезька співачка та акторка, переможниця конкурсу «Євробачення» 1985 року.

Топоніми 

 Крог (словен. Krog) — поселення в общині Мурська Собота, Помурський регіон, Словенія.